Новома́рковський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Єрейментауського району Акмолинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Новомарковка.

Населення — 1826 осіб (2009; 2166 в 1999, 2615 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Новомарковська сільська рада, станом на 1999 рік до складу округу входила територія колишньої Тимофієвської сільської ради (села Жолбасши, Тимофієвка).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Єрейментауського району